Львово () — село в Бериславском районе Херсонской области Украины.

В ходе российского вторжения на территорию Украины село Львово было оккупировано в начале полномоштабной войны, деоккупировано силами ВСУ 11 ноября 2022 года.

Население по переписи 2001 года составляло 2565 человек. Почтовый индекс — 74333. Телефонный код — 5546. Код КОАТУУ — 6520683001.

Местный совет 
74331, Херсонская обл., Бериславский р-н, с. Львово, ул. Советская, 63

Источники 
 В. І. Поздишев, В. В. Португальський. Історія міст і сіл Української РСР. Херсонська область. Львове (ст. 167-177). — Київ: Інститут історії Академії наук УРСР, 1972.
 В. И. Поздышев, В. В. Португальский. История городов и сёл Украинской ССР. Херсонская область. Львово (ст. 216-224). — Киев: Институт истории Академии наук УССР, 1983.
 Александр Португальский. Львове — Херсонська область 
 Александр Португальский. Львово. Херсонская область (Украина)
 Микола Корсунь. История и география школы-интерната с. Львово.

Ссылки 
 Львово на сайте Верховной рады Украины

 

Населённые пункты Бериславского района